Александр Грич (родился 13 декабря 1944 г. в Баку, настоящая фамилия Гуревич) — советский и американский поэт, прозаик, публицист, телеведущий, продюсер, переводчик художественной литературы. Автор многих книг, теле- и радиопередач, документальных фильмов, десятков публикаций в периодической печати России, Азербайджана, США.

Биография 
Родился 13 декабря 1944 года в городе Баку. Отец — Роман Давидович Гуревич (1903—1962), военный врач, полковник Советской армии, во время Великой Отечественной войны — начальник УМЭП-100 (всех военных госпиталей Азербайджана). Награжден орденами Ленина, Красного знамени, двумя орденами Красной звезды, многими медалями. Мать — Людмила Вячеславовна Иванова (1906—1988), начальник Технического управления Министерства нефтепереработки и нефтехимии Азербайджанской ССР, заслуженный инженер республики, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного знамени, многих медалей, автор ряда книг по истории отрасли.

Семья с начала ХХ века жила в Баку в первом в городе готическом здании, (дом Меликова), построенном в 1897 году архитектором Иозефом Гославским. Об этом — стихи Александра Грича «Дом». Учился в школе № 6, в 1-м Чкаловском переулке. Школу называли «спортивной», она считается одной из лучших школ города. После окончания поступил в Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (в то время — АзИНефтехим), который и окончил в 1967 году по специальности инженер химик-технолог.

Занимался спортом. Был чемпионом республики по академической гребле. Кандидат в мастера спорта. Работал в научно-исследовательском институте, на судоремонтном заводе (1968—1972), затем стал корреспондентом республиканской газеты «Вышка», а с 1976 года до отъезда в Лос-Анджелес в 1992 году заведовал отделом в журнале «Литературный Азербайджан» — органе Союза Писателей Азербайджана. Уже более двадцати пяти лет, живя в Калифорнии, является членом редколлегии этого журнала.

Печататься начал рано. Когда учился в 9 классе в республиканской молодежной газете были опубликованы его переводы из Роберта Бернса и Перси Биши Шелли. Учась в институте, публиковал стихи в периодике. В Москве познакомился с Борисом Слуцким, который одобрил его стихи. А.Грич в дальнейшем не раз встречался с ним и на годы сохранил добрые отношения с Мастером. С начала 70-х годов стал заниматься переводами из азербайджанской поэзии. На первую книгу стихов А.Грича «Такие дела» откликнулся рецензией в «Бакинском рабочем» народный поэт Расул Рза.

Александр Грич внёс заметный вклад в переводы азербайджанской литературы на русский язык. Он многие годы плодотворно переводил произведения классиков и современников — Гусейна Джавида, народных поэтов Расула Рза, Сулеймана Рустама, Бахтияра Вагабзаде, Фикрета Годжа, народных писателей Сулеймана Рагимова, Сабира Ахмедова, Мовлуда Сулейманлы.

Книги Александра Грича и его переводы из азербайджанской литературы публиковались в издательствах Москвы, Баку, Лос-Анджелеса, Канады («Советский писатель», «Художественная литература», «Эксмо», «Язычы», «Гянджлик», «Автограф», «Неформат», «Азернешр»).

Значительное внимание уделял Грич работе на телевидении. Большую популярность завоевал посвящённый азербайджанской литературе и её международным связям телеальманах «Баяты» (совместно с Интигамом Гасымзаде). Он выходил в эфир в течение тринадцати лет (1980—1992) дважды в месяц на Азербайджанском ТВ. Отдельные выпуски демонстрировались на Втором канале Центрального телевидения. Все эти годы передача имела самую широкую аудиторию.

А. Грич — автор текстов к ряду песен, которые исполнял народный артист Азербайджана Мубариз Тагиев.

В первые годы достижения Азербайджаном независимости по инициативе А.Грича был создан авторский коллектив, которым разработано и опубликовано пособие «Деловой азербайджанский язык» в двух книгах (главный консультант и автор предисловия — доктор филологических наук, профессор, народный писатель Камал Абдуллаев), а также первый в истории лингафонный курс азербайджанского языка (научный руководитель — доктор филологических наук, профессор Вагиф Асланов, автор предисловия — академик, народный писатель Мирза Ибрагимов). Курс был немедленно внедрен в жизнь — по нему в начале 1990-х годов велось изучение азербайджанского языка на ряде промышленных предприятий Баку, где были созданы специальные лингафонные кабинеты.

Отдельная важная страница творчества Александра Грича — идея, продюсирование и создание совместно с азербайджанскими документалистами пятисерийного телесериала «Неофициальный портрет президента», посвященного выдающемуся политику, национальному лидеру Азербайджана Г. А. Алиеву. Этот сериал, (совместное производство Hollywood Media International, Los Angeles и студии Skype, Баку), вышедший в эфир в канун 75-летнего юбилея Гейдара Алиева в 1998 году, был удостоен высокой оценки Президента. Через годы Александр Грич создал (совместно с Азербайджанским ТВ) еще одну документальную ленту «Жизнь, судьба, эпоха» (2004), завершающую линию сериала.

В 1997 году Александр Грич был приглашен сопровождать Президента Азербайджана в его официальных визитах в США (27 июля — 6 августа) и в Италию. В одном из выступлений президента Г. А. Алиева в США, он отметил, что Александр Грич «… имеет заслуги в области культуры в Азербайджане, хорошо знает наш родной язык, нашу литературу. Недавно он приезжал в Баку, встречался со мной. Я привез его сюда в составе делегации.»

С 1992 года Грич живет в Лос-Анджелесе. Работал в еженедельнике «Панорама» (1993—1996), был главным редактором газеты «Контакт», руководителем телевидения «Радуга»(2000—2002), соиздателем иллюстрированного еженедельника «Факт» (2003—2006). Много лет вёл на русском ТВ популярные передачи «Факты и комментарии», «Рядом с нами».

В 2007—2019 являлся первым вице-президентом и СЕО корпорации Media Analysis Foundation и Всеамериканского Культурного Фонда Б. Окуджавы. Премий этого Фонда удостоены, в частности, М.Шемякин, А. Городницкий, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина, А. Гладилин, Э. Неизвестный, Д. Шиндарев.

Организовал и проводил в Калифорнии творческие встречи с писателем Анатолием Гладилиным, актером Олегом Видовым, публицистом и издателем Александром Половцем, народным артистом России Евгением Лазаревым, телеведущим Владимиром Познером, бардом Тимуром Шаовым, композитором Григорием Гладковым, кинооператором Михаилом Сусловым и другими живущими в США и в России деятелями культуры. С большим успехом прошли в Лос-Анджелесе вечера, посвящённые памяти Булата Окуджавы и Савелия Крамарова.

Александр Грич — автор и продюсер интернет-видеожурнала «Далекое-близкое», посвященного российско-американским культурным связям.

Семья 
Первая жена (1965-1980) — Инна Иосифовна Гуревич (в девичестве — Дворкина, 1946 – 1980г), журналист. Умерла в 33 года от тяжелой болезни.

Сын Роман 1967г.р. — политтехнолог, предприниматель, владелец PR агентства. Живет в Иерусалиме. Работает со многими выдающимися общественными деятелями Израиля. Автор книги рассказов и эссе «Подробности жизни» (2005г.) Регулярно публикуется в периодике Израиля, России, Азербайджана. Почётный посол Еврейского Агентства Израиля в Азербайджане. Жена – Арина Гуревич (1985г.р), экономист.

Внучки — Алиса (2008) и Инна (2014).

Вторая жена (1984 — наст.вр) – Людмила Яковлевна Гуревич (в девичестве — Власенко), прозаик, критик, автор ряда публикаций в Баку и Лос-Анджелесе. Рассказы её переводились на азербайджанский и армянский языки.

Дочь Лала — практикующий психотерапевт. Живёт в Лос-Анджелесе. Хобби – художник. Муж - Юрий Орлов (1975г.р.) – юрист. Руководит отделом в головном офисе национальной кампании, имеющей многие сотни предприятий во всех штатах США. Внучка Надия (2006).

Сын Джек  1987г.р. — бизнесмен, руководитель проекта в калифорнийской корпорации (Лос-Анджелес)

Брат — Гуревич Вячеслав Романович (1936-2002) — доктор наук, профессор, в последние годы жизни — технический директор фирмы «Каталитика» в Силиконовой Долине. Жена – Ирина Хасина (1937г.р.) – инженер-машиностроитель.

Племянник — Гуревич Сергей Вячеславович (1960) — долгие годы был сотрудником крупнейшей международной корпорации UOP LLC (Universal Oil Products) в Чикаго, объездил по служебным командировкам 34 страны мира, имеет 5 международных патентов. С 2013 года работает в литературе. Автор книг «Между Явью и Навью» (2016), «Русский Сан-Франциско»(2018). Живет в Сан-Матеo.

Библиография 

 «Такие дела». Стихи. Баку, «Гянджлик», 1981
 «Избранные произведения»  Расул Рза. Москва, 1982, «Художественная литература». Включает переводы А.Грича
 «Не гасите огонь». Фикрет Годжа. Стихи. Перевод с азербайджанского А.Грича. Москва, «Советский писатель», 1985
 «Погода». Стихи. Баку, «Язычы», 1985
 «Единственный мой мир». Фикрет Годжа. Стихи и отрывки из поэм. Включает переводы А.Грича. «Язычи»,1987
 «Пунктиры времени» Расул Рза. Стихи. Включает переводы А.Грича. Москва, «Советский писатель», 1988
 «Орлица Кавказа» Сулейман Рагимов. Роман в двух книгах. Перевод А.Грича. Баку, «Язычы», 1989 год
 «Избранные произведения» в 2 томах. Сабир Ахмедов. Включает переводы А.Грича. Баку, «Азернешр», 1989
 «Один, Другой, Третий» Стихи и поэма. Баку, «Язычы», 1990                                                                            
 «Окно в моем дому» Стихи. Лос-Анджелес. «Автограф», 2004
 «Осенняя остановка» Истории из жизни. Лос-Анджелес. «Автограф», 2011
 «Сага о Криманах» Москва, «Кольцо «А», 2012
 «Рубаи Хайяма Анакойхер» - перевод с языка ачумави А.Грича, Оттава, «Неформат», 2013
 «Вилла мертвого доктора» Детективы. Москва, «Эксмо», 2017
 «Тень иракского снайпера» Москва, «Эксмо», 2017
 «Месседж от покойника» Москва, «Эксмо», 2018
 «Всё золото мира» Москва, «Эксмо», 2019
 «Кто убьет президента» Москва, «Эксмо», 2019
 «Надейся и верь». Стихи и переводы. Лос-Анджелес, «ARG Publishing», 2019

Документальные фильмы и интернетные видеожурналы 

 «Неофициальный портрет президента» Лос-Анджелес – Баку, 5 серий 1998
 «Жизнь, судьба, эпоха» Лос-Анджелес – Баку 2004
 «ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ» - интернетный видеожурнал, посвященный российско-американским     культурным связям. 2016-2019:

 «Дом в каменном каньоне» - заметки о жизни и творчестве Александра Половца.
 «Как создавалась «Панорама». Сергей Довлатов, Булат Окуджава, Игорь Губерман
 «Народный артист». Савелий Крамаров - в жизни и на экране
 «Спасая жизнь поэта». К истории операции на сердце Б.Окуджавы в Лос-Анджелесе
 «Я не снег, не звезда...».Памяти Евг.Евтушенко.
 «Страницы сотрудничества» - говорят Е.Сидоров, М.Козаков, Г.Владимов, Б.Сичкин.  
 «Профессия: кинооператор». Штрихи к портрету Михаила Суслова
 «Книга была Богом». Интервью с Анатолием Гладилиным
 «Наши гости». Бард и композитор Григорий Гладков
 «Мгновения из жизни актера». Воспоминания о народном артисте Евгении Лазареве  
 «Музыкант играл на скрипке...»Встреча с 95-летним виртуозом Дан. Шиндаревым.  
 Фестиваль калифорнийских бардов VRAG RECORDS.
 «Голоса из прошлого»(отрывки из неопубликованного интервью Юлиана Семенова).
 «Переводчик Сталина» (из бесед Валентина Бережкова с Александром Половцем)
 «Всё будет обалденно!» (разговор с Тимуром Шаовым и его песни).
 «Подводя итоги». Поздравления зрителям от наших авторов, детей и внуков.

Песни 
«Древний Атешгях»     Музыка Ильгама Абдуллаева

«Музыка моей души»   Музыка Джамиля Амирова

Рецензии, интервью, публикации 

 Расул Рза. «Надейся и верь» Рецензия на книгу А.Грича «Такие дела» «Бакинский рабочий», 1981г
 Шовкет Керамова «Творчество русских писателей Азербайджана 1960-1970» Баку, «Элм», 1985
 Зоя Мухина  «Мощь памяти» Рецензия на книгу «Осенняя остановка» Нью-Йорк, «Время и мы», №3, 2012
 Виталий Колмановский «Тепло и сердечно, как в Баку» Baku pages, июнь 2012. О презентациях книги «Осенняя остановка» в Калифорнии.
 Чингиз Садыхов.  «Стихи и музыка». Выступление на творческом вечере А.Грича 17 февраля 2012г, Mountain View, California
 Алона Бреннер  «Благодарите судьбу, поэты...». Интервью на радио РЭКА, Израиль, август, 2013.
 «Осенняя остановка в Иерусалиме». О вечере-встрече с читателями Александра Грича и народного поэта Вагифа Самедоглу в Иерусалиме. «Бакинские страницы» Декабрь, 2013
 Александр Половец «Не хлебом единым» - разговор с  А.Гричем,  «Панорама», Лос-Анджелес, декабрь 2014
 Петр Люкимсон «Из города ветров» «Вестник Кавказа», декабрь 2014
 Марк Езерский «Эффект матрешки» или как А.Грич придумал Хайяма Анакойхер»  «Baku pages»,  март 2015
 Мария Перцова «Бакинцы в Калифорнии» «Литературный Азербайджан», 2015, №11
 «Стихи – это как дыхание...» Беседа Александра Грича с народным поэтом Фикретом Годжа. «Мир литературы», октябрь, 2015
 Сиявуш Мамедзаде  «Воспоминание: Александру Гричу» «Литературный Азербайджан» 2018, №10
 Петр Люкимсон  «Поэт тепла и солнца» MIG News,  декабрь 2019
 «Три ипостаси Александра Грича» Беседа с А.Половцем «Литературный Азербайджан», №12 , 2019
 Олег Мамедов. «Дом с каменными орнаментами» (на азербайджанском языке) Биографический очерк. «Азербайджан», №12, 2019
 Марк Берколайко. «Вперед, на Азизбекова!» «Our Baku», ноябрь 2019
 Мария Ардулова «Не позволяй душе лениться» - интервью.  «Панорама», Лос-Анджелес, декабрь 2019

Ссылки 
 Роман Давыдович Гуревич — Циклопедия
 Память народа
 Иванова Людмила Вячеславовна
 Чингиз Садыхов
 Дом Меликова (Баку)
 Гославский, Иосиф Викеньтевич
 Проверка временем. Интигам Гасымзаде
 Выдающийся ученый
 Гейдар Алиев. Выступление на официальном приеме, организованном Организацией Конференций президентов еврейских общин США в честь Президента Азербайджана. Нью-Йорк, 28 июля 1997
 «Далекое-Близкое». Интернетный журнал.

Примечания 

Поэты СССР
Журналисты США
Переводчики СССР
Персоналии по алфавиту